Avvakoumov (masculin ; ) ou Avvakoumova (féminin ; ) est un patronyme russe pouvant désigner:

Patronyme
Ekaterina Avvakumova (née en 1990), biathlète russo-sud-coréenne
Irina Avvakumova (née en 1991), sauteuse à ski russe

Voir aussi
, localité rurale de l'oblast de Tver, Russie

Homonymie de patronyme
Patronyme russe